Мастерс 2014 (, также известен как 2014 Dafabet Masters — по названию спонсора Dafabet) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проводился с 12 по 19 января 2014 года в Лондоне, Англия. Победителем стал Ронни О'Салливан, разгромивший в финале Марка Селби со счётом 10:4. Компания Dafabet впервые спонсировала снукерный турнир.

Ронни О’Салливан выиграл 5-ый титул Мастерс в карьере, победив прошлогоднего чемпиона Марка Селби 10–4 в финале.

Примечательные факты 

 Данный турнир стал юбилейным, 40-м Мастерсом в истории.
 Победа на турнире стала для О'Салливана 56-й в карьере, а сам он стал пятикратным чемпионом Мастерс и сыграл 10-ый в карьере финал Мастерс (больше, чем кто-либо ещё в истории игры).
 Ронни О’Салливан в матче против Рикки Уолдена установил новый мировой рекорд по количеству безответных очков – 556. Предыдущий рекорд установил Дин Цзюньху, набрав 495 очков в матче против Стивена Хендри на Премьер-лиге 2007.
 За весь турнир Ронни О'Салливан проиграл только 7 партий, заняв по этому показателю второе место после Стива Дэвиса, который в 1988 году проиграл только 5.
 Впервые за много лет в финале турнира не было сделано ни одного сенчури-брейка.
 Общее число сенчури на всем турнире также было очень низким - 16. За последние 10 лет столь малое количество, сенчури было сделано только на Мастерс 2011.
 Приз победителю составил 200 тысяч фунтов стерлингов. В рамках турниров, не являющихся чемпионатами мира этот чек стал вторым по размеру после 210 тысяч, на Мастерс 2003 и 200 тысяч на World Masters 1991.
 Впервые в истории Мастерс в турнире не принял участие ни один валлиец.
 Победив Марка Селби в финале, Ронни О'Салливан выиграл 41-ый матч в рамках Мастерс. До рекорда Хендри в 42 победы ему осталась лишь 1 победа.
 По количеству проведённых на Мастерс матчей О'Салливан вышел на третье место (56 матчей), после Джимми Уайта (61 матч) и Стивена Хендри (59 матчей). В то же время Уайт сыграл на 27 турнирах Мастерс, Хендри на 23, а О'Салливан только на 20.
 Ронни О'Салливан в возрасте 38 лет стал одним из самых возрастных победителей Мастерс в истории. В рамках современного снукера более возрастным победителем Мастерс был только Стив Дэвис. В 1997 году ему было 39 лет. Также возрастными победителями Мастерс были Рэй Риардон, Клифф Торбурн, Деннис Тейлор, Перри Манс и Джон Спенсер.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд вырос до 600 тысяч фунтов стерлингов с 500 тысяч в прошлом году. Ниже указано распределение призового фонда среди участников:
 Победитель: £200,000
 Финалист: £90,000
 Полуфиналист: £50,000
 Четвертьфиналист: £25,000
 Last 16: £12,500

 Высший брейк: £10,000

 Общий призовой фонд: £600,000

Результаты

Финал

Сенчури-брейки 

 138 Марко Фу
 136 Марк Дэвис
 134, 129 Ронни О’Салливан
 132, 112 Барри Хокинс
 120, 101 Джадд Трамп
 117 Шон Мёрфи
 114 Марк Аллен

 112 Стивен Магуайр
 109 Джон Хиггинс
 106 Джо Перри
 104 Марк Селби
 101 Нил Робертсон
 100 Рикки Уолден

Ссылки

Дополнительные ссылки 
 Dafabet Masters – Pictures by World Snooker

Мастерс (снукер)
2014 год в снукере